Даніела Гантухова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марія Шарапова.

1-ша сіяна Ана Іванович виграла титул, перемігши у фіналі 2-гу сіяну Світлану Кузнецову з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Pacific Life Open 2008
Pacific Life Open